Э́нтони Джеймс (То́ни) Хи́бберт (; , Хайтон, Мерсисайд, Англия) — английский футболист. Выступал на позиции правого защитника. Известен по выступлениям за футбольный клуб «Эвертон», за который играл на протяжении всей карьеры.

Клубная карьера 
Тони Хибберт — воспитанник «Эвертона», за который болел в детстве. В систему клуба попал в 10 лет. В 1998 году вместе с командой стал обладателем молодёжного кубка Англии. Тремя годами позже Хибберт дебютировал в основной команде «Эвертона» в игре против «Вест Хэм Юнайтед». Начиная с сезона 2002/03 стал регулярно играть в первой команде . Особенно хорошо Хибберту удалось проявить себя в сезоне 2004/05.

Конец сезона 2005/06 Хибберт пропустил из-за грыжи, а начало следующего — из-за криптоспоридиоза. Вновь регулярно заиграть в составе «Эвертона» Тони удалось в сезоне 2007/08.

23 октября 2010 года Хибберт продлил контракт с клубом до 2014 года. Футболист так прокомментировал подписание нового контракта:

10 июня 2016 года было объявлено, что «Эвертон» не будет продлевать контракт с Хиббертом. За свою карьеру Тони принял участие в 329 официальных матчах «Эвертона», и так и не сумел забить в них ни одного гола. Свой единственный гол в товарищеском матче футболист забил 8 августа 2012 года, когда «Эвертон» на «Гудисон Парк» играл против греческого клуба АЕК. Матч был посвящён десятилетию Хибберта в первой команде «ирисок». На 52 минуте игры Тони прямым ударом со штрафного забил гол, после чего болельщики команды выбежали на поле, чтобы поздравить футболиста с этим событием. Позже игра была продолжена.

Статистика выступлений

Клубная

Достижения

Командные 
 «Эвертон»
 Финалист Кубка Англии: 2008/09

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Эвертон»